Denumirea de Letnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Letnița, un oraș în comuna Letnița, regiunea Loveci;
 Letnița, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia.